Der Kanton Serris ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Meaux und Torcy im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Serris.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Serris